Mehren est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Mehren, municipalité de l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat
Mehren, municipalité de l'arrondissement d'Altenkirchen (Westerwald) en Rhénanie-Palatinat

Patronyme 

 Stein Mehren (1935-2017), écrivain, poète et artiste visuel norvégien.
Homonymie de toponyme